Erdős Sándor (1947) olimpiai és világbajnok magyar vívó
 Erdős Sándor (1954) képzőművész, restaurátor, formatervező
 Erdős Sándor (1955) méhész